Saint-Sébastien est le nom de plusieurs villes nommées d'après le saint martyr chrétien : 

 saint Sébastien.

Canada
Saint-Sébastien, municipalité canadienne du Québec (Le Granit) ; gentilé : Sébastiennais ;
Saint-Sébastien, municipalité de paroisse canadienne du Québec (Le Haut-Richelieu) ; gentilé : Sébastinois.

Espagne
Saint-Sébastien (officiellement en Espagne Donostia-San Sebastián), ville du Pays basque ;

France
Différentes communes ou anciennes communes françaises : 
Saint-Sébastien, dans la Creuse ;
Saint-Sébastien, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Bouteilles-Saint-Sébastien ;
Saint-Sébastien, ancienne commune de l'Isère, aujourd'hui commune associée, intégrée à Châtel-en-Trièves ;

Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, dans le Gard ;
Saint-Sébastien-de-Morsent, dans l’Eure ;
Saint-Sébastien-de-Raids, dans la Manche ;
Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique ;
Préaux-Saint-Sébastien, dans le Calvados.
Autres lieux :
Les grottes de Saint-Sébastien, dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
Le mont Saint-Sébastien, en Saône-et-Loire.

Autres langues
Nommés également d'après saint Sébastien :
 , toponymes de langue espagnole ;
, toponymes de langue italienne ;
, toponymes de langue allemande ;
, toponymes de langue portugaise.

Voir aussi
, nom de différents forts